Balrog, conocido en Japón como  o M. Bison, es un personaje ficticio creado por la compañía Capcom, siendo además uno de los luchadores más conocidos de la franquicia de videojuegos Street Fighter. Aunque no ha aparecido en todas las entregas, se ha dejado ver en numerosas versiones de la saga. Debutó por primera vez en Street Fighter II: The World Warrior como uno de los sub-bosses a derrotar, pero a partir de Street Fighter II: Champion Edition ya apareció como personaje jugable.

Perfil (videojuego) 
Balrog era un boxeador profesional cuya carrera estaba en lo más alto. Desgraciadamente, su desmesurada agresividad y violencia fueron la causa de que por accidente, Balrog matara a un contrincante en el ring, por lo que fue expulsado del mundo del boxeo. Buscando la manera de poder volver a saborear las mieles del triunfo, se une a la malvada organización Shadaloo. No tardó en escalar posiciones dentro de la misma para finalmente, convertirse en uno de los hombres de confianza de M. Bison

Tras los acontecimientos y la supuesta muerte de M. Bison al final de Street Fighter II, se rumoreaba que Balrog se había hecho con el poder de Shadaloo, convirtiéndose en su nuevo líder, pero con el lanzamiento de Street Fighter IV se ha demostrado que no es así. Balrog vive de la lucha callejera, participando en peleas clandestinas y participando en casinos, causando numerosos problemas. Con la reaparición de Bison, Balrog no tiene ningún problema en volver a unirse a sus filas, entrando en el torneo, de nuevo, para sacar partido a los restos de Shadaloo. Durante el asalto a SIN, mientras buscaba algo que mereciera la pena robar, se encuentra con un misterioso niño que le pide ayuda. Aunque al principio no le dio importancia y pensaba dejarlo ahí, al ver sus poderes y la marca de Shadaloo en la palma de su mano, decide llevárselo consigo mientras dice que acaba de ser su día de suerte. Cabe destacar que en algún momento dentro del torneo reta a una batalla al campeón del boxeo británico Dudley.

En otros medios

Street Fighter: La Última Batalla 
En la película Street Fighter: La Última Batalla, el personaje de Balrog fue interpretado por el ya retirado actor Grand L. Bush, siendo una versión totalmente distinta a la del videojuego. En la película, Balrog es un periodista que viaja junto a sus compañeros de profesión Chun-Li y Edmond Honda, buscando la derrota de M. Bison. Se cuenta que antes de ser camarógrafo en los reportajes de Chun-Li, era boxeador profesional, pero su reputación se vino abajo por culpa de Shadaloo, aunque nunca se cuenta como. Apenas se puede ver a Balrog en esta película pegar unos pocos puñetazos.

Street Fighter II: The Animated Movie 
Balrog es un boxeador profesional y a la vez es uno de los sirvientes de M. Bison en la Shadaloo es derrotado por Edmond Honda en una pelea.

Su voz en japonés fue interpretada por Jōji Nakata, mientras que en inglés fue Joe Romersa. Guillermo Sauceda lo interpretó para Latinoamérica y Ricardo Brust le redoblo su voz para la reedición de la película en formato DVD. En España fue doblado por Rafael Calvo.

Street Fighter Victory 
Balrog es un oficial ejecutivo de la Interpol, pero sin que los otros miembros de la Interpol sepan él trabaja para Shadaloo como informante. Al final, el secreto de Balrog es descubierto por Fei Long y Cammy luego de inconsistencias en su coartada, Cammy tomó venganza contra Balrog por darle equivocadas razones para su asesinato. Balrog no es retratado como un peleador en la serie y solo se le muestra en su traje de boxeador durante los créditos del segundo opening.

 Voz en Japón: Kaneto Shiozawa 	
 Voz en Latinoamérica: José Manuel Cantor

Street Fighter: La Leyenda de Chun-Li 
En este film Balrog es antagonista al igual que en los videojuegos interpretado por el actor estadounidense Michael Clarke Duncan quien interpretó al villano Kingpin en el film del 2003 Daredevil.

Balrog es el brazo derecho de M. Bison líder de la organización criminal Shadaloo. Se encarga de hacer todos sus trabajos sucios, y es un asesino a sangre fría sin remordimiento. En este film, Balrog no es boxeador, utiliza más la fuerza y usa armas de fuego como pistolas y bazucas. Al final es asesinado por Gen en una lucha de cuerpo a cuerpo.

Cambio de nombre 
Hubo una rotativa entre los nombres de Vega (originalmente Balrog), M. Bison (originalmente Vega) y Balrog cuyo nombre original es Mike Bison. Se cambiaron tras la llegada del videojuego a América probablemente para no tener problemas legales con Mike Tyson, personaje en el que se inspira Mike Balrog/Bison.

Apariciones 
 Street Fighter
 Street Fighter II: The World Warrior
 Street Fighter II: Turbo Hyper Fighting
 Super Street Fighter II: The New Challengers
 Super Street Fighter II-X: Grand Master Challengers
 Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition
Street Fighter x Tekken
 Street Fighter IV
 Super Street Fighter IV
 Ultra Street Fighter IV
 Street Fighter V
 Street Fighter Alpha 3
 Street Fighter: The Movie
 Street Fighter II: The Interactive Movie
 [[Capcom Vs SNK|Capcom Vs SNK: Millennium Fight 2000]]
 Capcom Vs SNK 2: Mark of the Millennium 2001
 SNK Vs Capcom: SVC Chaos
   Street Fighter la serie

Enlaces externos 
 Balrog's Street Fighter II, Street Fighter Alpha, and Street Fighter IV entries at StrategyWiki.org

Referencias 

Personajes de Street Fighter
Boxeadores ficticios
Mike Tyson
Personajes creados por Akira Yasuda
fr:Balrog (Street Fighter)
ur:بالروگ (اسٹریٹ فائٹر)